Borysław – miasto na Ukrainie
 Borysław – wieś w województwie łódzkim